Задорожній Анатолій Маркович (нар. 1937 р.) — педагог, краєзнавець.
 Задорожній Віктор Володимирович (1978—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Задорожній Іван Васильович (5 липня 1992 — 20 січня 2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Задорожній Микола Миколайович ( 1984) — український шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Народний депутат України 9-го скликання.
 Задорожній Олександр Вікторович (1960—2017) — український юрист, політик та науковець.
 Задорожній Олександр Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Задорожній Сергій Сергійович — український футболіст, гравець у футзал, майстер спорту з футзалу.
 Задорожній Федір Авксентійович — визначний громадський та політичний діяч Черкащини, Почесний громадянин міста Черкаси.

Див. також 
 Задорожна
 Задорожний

Примітки